Hruza ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hruza (1856–1909), österreichischer Rechtshistoriker
 Heinz Hruza (* 1930), österreichischer Barpianist
 Leopold Hruza (1852–1924), österreichischer Politiker
 Wolodymyr Hruza (* 1976), ukrainischer Weihbischof